Кильдинстрой — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области. Центр одноимённого городского поселения. Расположен на реке Кола. Железнодорожная станция. Кирпичный завод. Назван по расположению рядом с озером Кильдинское.

Население — 2063 жителя (перепись 2010).

История 
Возрастающие потребности Мурманска и Хибин в кирпиче решил кирпичный завод в Кильдинстрое. На берегу Колы решили возвести крупное предприятие. Рядом железная дорога, недалеко потребители, солидные запасы глины. Вскоре приехали первые строители из Ленинграда (120 человек), а у Кильдинского ручья выстроились парусиновые палатки. К осени в откос, круто падавший к реке, втиснули землянки. К лету 1935 года на стройке работали более тысячи человек, 5 декабря 1936 года появились первые кирпичи. К 1 января 1937 года вырос и новый посёлок городского типа, за которым закрепилось название строительной организации — Кильдинстрой. Открылись школа, больница, детские ясли, баня, клуб, в сентябре 1936 года открылось движение по дороге Фадеев Ручей — Кильдинстрой.

В 1938 году население посёлка увеличилось до 1750 человек, и он стал крупнейшим в районе.

Запланировано строительство в посёлке Военно-патриотического парка культуры и отдыха Северного флота «Патриот».

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 2063 человека, из них 902 мужчины (43,7 %) и 1161 женщина (56,3 %).

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.cio.arcticsu.ru/projects/pr676/otkritiy.htm
 

Посёлки городского типа Мурманской области
Населённые пункты Кольского района